Каллур — фамилия. Известные носители:

 Каллур, Андерс (род. 1952) — шведский хоккеист, четырёхкратный обладатель Кубка Стэнли в составе «Нью-Йорк Айлендерс» (1980—1983), отец Йенни и Сюзанны Каллур.
 Каллур, Йенни (род. 1981) — шведская легкоатлетка, дочь Андерса Каллура и сестра Сюзанны Каллур.
 Каллур, Сюзанна (род. 1981) — шведская легкоатлетка, дочь Андерса Каллура и сестра Йенни Каллур.

Топоним 
 Каллур — город в Индии.